Графство Дюнуа́ () — небольшое французское средневековое графство, включавшее в себя территории города Шатодён и его окрестностей. Начиная с X века представляло собой графство Шатодён, входившее в состав владений графов Блуа. От имени графов Блуа графством управляли виконты Шатодёна, которые постепенно достигли значительной независимости, формально оставаясь вассалами графов Блуа. Титул виконтов Шатодена также был наследственным.

В 956 году Тибо I Плут, граф Блуа захватил Шартр и Шатодён. Для управления городом он назначил виконта, потомки которого носили этот титул до 1391 года.

В 1241 году, благодаря браку, титулы графа Блуа и Дюнуа перешли к дому Блуа-Шатильон.

В 1391 году Ги II, граф Блуа и Дюнуа, после смерти сына и наследника Людовика III, продал графства Блуа и Дюнуа Людовику I, герцогу Орлеанскому. Практически в это же время, в 1395 году виконт Шатодёна Гильом II де Краон, продал ему же свои права на Шатодён.

В 1441 году Карл Орлеанский дал титул графа Дюнуа своему незаконному брату Жану I Дюнуа, бастарду Орлеанскому. Титул графа Дюнуа впоследствии носили его потомки — Лонгвили.

В 1694 году, после смерти последнего из них, титул графа Дюнуа перешел к побочному потомку дома Бурбон-Суассон. Наследница последнего принесла титул дому д’Альбер.

Список графов Шатодёна 
 Дом де Блуа
 956—975: Тибо I Плут
 975—995: Эд I, сын предыдущего
 995—1004: Тибо II, сын предыдущего
 1004—1037: Эд II, брат предыдущего
 1037—1089: Тибо III, сын предыдущего
 1089—1102: Этьен I, сын предыдущего
 1102—1152: Тибо IV Великий, сын предыдущего
 1152—1191: Тибо V Добрый, сын предыдущего
 1191—1205: Людовик I, сын предыдущего
 1205—1218: Тибо VI, сын предыдущего
 1218—1230: Маргарита, тетка предыдущего

 Дом д'Авен
 1218—1231: Готье I, муж предыдущей
 1231—1241: Мария, дочь предыдущего

 Дом де Блуа-Шатильон
 1231—1249: Гуго I, муж предыдущей
 1249—1279: Жан I, сын предыдущего
 1279—1291: Жанна, дочь предыдущего

 Капетинги
 1272—1284: Пьер I, муж предыдущей

 Дом де Блуа-Шатильон
 1292—1307: Гуго II, двоюродный брат графини Жанны
 1307—1342: Ги I, сын предыдущего
 1342—1346: Людовик II, сын предыдущего
 1346—1372: Людовик III, сын предыдущего
 1372—1381: Жан II, брат предыдущего
 1381—1386: Ги II, брат предыдущего
 1386—1391: Людовик IV, сын предыдущего

Список графов Дюнуа 
 Дом Валуа-Орлеан
 1391—1407: Людовик V
 1407—1441: Карл I, сын предыдущего

 Дом Валуа-Лонгвиль
 1439—1468: Жан III, незаконнорожденный брат предыдущего
 1468—1491: Франциск I, сын предыдущего
 1491—1513: Франциск II, сын предыдущего
 1513—1515: Рене I, дочь предыдущего
 1515—1516: Людовик VI, дядя предыдущей
 1516—1524: Клод I, сын предыдущего
 1524—1537: Людовик VII, брат предыдущего
 1537—1551: Франциск III Маленький Герцог, сын предыдущего
 1551—1573: Леонор I, двоюродный брат предыдущего
 1573—1595: Генрих I, сын предыдущего
 1595—1663: Генрих II, сын предыдущего
 1634—1634: Генрих III, сын предыдущего
 1663—1672: Карл II, брат предыдущего
 1672—1694: Жан IV, брат предыдущего
 с 1694—в составе королевского домена.

См. также 
 Виконтство Шатодён
 Список графов де Блуа

Ссылки 
  COMTES de BLOIS
 Chatillon
 Duc de Longueville

Дюнуа
Графы Шатодёна